Dubbo ist eine Stadt im australischen Bundesstaat New South Wales und liegt am Macquarie River etwa 400 km nordwestlich von Sydney. Der zentral gelegene Ort ist ein Kreuzungspunkt wichtiger Nord-Süd- und West-Ost-Verbindungen von New South Wales.

Dubbo wurde 1849 gegründet und hat heute 38.783 Einwohner. Der Name stammt von den Wiradjuri-Aborigines, die die Gegend „Tubbo“, „Rote Erde“, nannten.

Die Stadt ist einer der vier Hauptstandorte der Charles Sturt University. Größte Touristenattraktion Dubbos ist der Western Plains Zoo, das größte Freigehege Australiens. Mehr als tausend Tiere befinden sich dort auf 300 ha, neben den einheimischen Arten u. a. auch Bengalische und Weiße Tiger.

Dubbo besitzt einen kleinen Flughafen und ist Kreuzungspunkt wichtiger Hauptstraßen und Eisenbahnlinien. Eine Eisenbahnstrecke führt nach Newcastle, zwei führen nach Orange und von dort aus weiter nach Sydney, eine nach Cobar bzw. Bourke und eine weitere nach Coonamble.

Wilcannia ist Zentrum und Verwaltungssitz des lokalen Verwaltungsgebiets Dubbo City.

Nach Überschwemmungen im Juli 2022 war Dubbo fast eine Woche ohne sauberes Trinkwasser.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Tony Blue (1936–2020), Mittelstreckenläufer
 Bob Hewitt (* 1940), Tennisspieler
 Lizzy Gardiner (* 1966), Kostümbildnerin
 Glenn McGrath (* 1970), Cricketspieler
 Kirsty Lee Allan (* 1984), Schauspielerin und Model
 Andrew Taylor (* 1985), Bahnradsportler
 Adrian Leijer (* 1986), Fußballspieler
 Megan Dunn (* 1991), Radsportlerin

Klimatabelle

Weblinks 

 Reiseführer

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales